9-й чемпионат России по мини-футболу проводился в 2000—2001 годах. Чемпионом в первый раз стал московский «Спартак».

Участники 
 Альфа (Екатеринбург)
 ВИЗ (Екатеринбург)
 ГКИ-Газпром (Москва)
 Дина (Москва)
 Единство (Санкт-Петербург)
 Заря (Емельяново)
 Норильский никель (Норильск)
 Политех (Санкт-Петербург)
 Приволжанин (Казань)
 Саратов-СПЗ (Саратов)
 Сибиряк-Сибакадемстрой (Новосибирск)
 Спартак (Москва)
 ТТГ-Ява (Югорск)
 УПИ-СУМЗ (Екатеринбург)
 ЦСКА (Москва)
 Челябинец (Челябинск)

Итоговая таблица 

* С команд «Саратов-СПЗ», «Заря» и «Челябинец» сняты по 3 очка, так как коллективы не выставили команды в юношеском чемпионате России.

Ссылки 
 http://mini-fussball.narod.ru/chr2001.html

Чемпионаты России по мини-футболу
Чемпионаты России в 2001 году
Чемпионаты России в 2000 году
2000 год в мини-футболе
Футбол в России в 2001 году
Футбол в России в 2000 году